Lamboley est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Grégory Lamboley (1982-), joueur international de rugby à XV ;
 Jean-Jacques Lamboley (1920-1999), coureur cycliste français ;
 Juliette Lamboley (1990-), actrice française ;
 Mathieu Lamboley (1980-), compositeur français ;
 Soline Lamboley (1996-), coureuse cycliste française ;

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois